Meslier steht für:

 (7062) Meslier, nach dem Priester benannter Asteroid

Meslier ist der Familienname folgender Personen:

 Illan Meslier (* 2000), französischer Fußballtorhüter
 Jean Meslier (1664–1729), französischer Priester, radikaler Atheist der Frühaufklärung

Siehe auch:
 Petit Meslier, Rebsorte
 Meslier-Saint-François, Rebsorte